Grimes (artista) - canadiana
Grimes (Alabama)
Grimes (Iowa)

Desambiguação